Il tribunale in composizione monocratica è un tribunale che si caratterizza per la presenza di un solo magistrato nella funzione decisoria.

Caratteristiche 
Esso si contrappone alla composizione collegiale a cui partecipano una pluralità di soggetti. La scelta dell'una o dell'altra composizione è stabilita dal legislatore, in ragione della maggior garanzia o ponderazione nelle decisioni presa da un organo collegiale rispetto a quella del giudice unico.

Nel mondo

Italia 
Nell'ordinamento italiano il tribunale ordinario può giudicare in composizione monocratica sia in materia civile sia penale. Le norme che disciplinano la composizione hanno di solito natura processualistica, esso si distingue in: 
 Tribunale in composizione monocratica per il processo civile
 Tribunale in composizione monocratica per il processo penale

Voci correlate
 Giudice
 Tribunale

Tribunale
Diritto processuale